Michaëlla Krajicek e Karolína Plíšková erano le detentrici del titolo ma hanno deciso di non partecipare.

Chan Hao-ching e Anabel Medina Garrigues hanno sconfitto in finale Lara Arruabarrena e Raluca Olaru per 6-4, 7-65.

Teste di serie 

  Karin Knapp /  Roberta Vinci (primo turno)
  Chan Hao-ching /  Anabel Medina Garrigues (campionesse)

  Anna-Lena Grönefeld /  Alicja Rosolska (quarti di finale)
  Lara Arruabarrena /  Raluca Olaru (finale)

Wildcard 

  Anna-Lena Friedsam /  Carina Witthöft (primo turno)

  Katharina Gerlach /  Lena Rüffer (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Nürnberger Versicherungscup 2015
WTA Tour 2015